Кузега — река в России, протекает по Архангельской области. Устье реки находится в 26 км по левому берегу реки Левашка. Длина реки составляет 11 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Двина от впадения реки Вага и до устья, без реки Пинега, речной подбассейн реки — Северная Двина ниже места слияния Вычегды и Малой Северной Двины. Речной бассейн реки — Северная Двина.

Код объекта в государственном водном реестре — 03020300412103000034062.

Примечания 

Бассейн Ваймуги
Реки Архангельской области